Het ATP-toernooi van Sydney 2018 (met de officiële naam Apia International Sydney) werd gespeeld van 7 tot en met 13 januari 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok naar verluidt 45.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Kei Nishikori → vervangen door  Viktor Troicki
  Filip Krajinović (linker achillespees) → vervangen door  Ričardas Berankis (LL)

Opgaven 
  Damir Džumhur - zweepslag linker hamstring

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Uitzendrechten 
Het ATP-toernooi van Sydney was in Nederland en België exclusief te zien op Eurosport. Eurosport zond het ATP-toernooi van Sydney uit via de lineaire sportkanalen Eurosport 1 en Eurosport 2 en via de online streamingdienst, de Eurosport Player.

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney